Grab des Nacht steht für:

 Grab des Nacht (TT52) in Theben-West
 Grab des Nacht (BH 21) in Beni Hassan
 Grab des Nacht (Assiut Nr. 7) in Assiut

Siehe auch:
 Kastensarg des Nacht
 Nacht (Obervermögensverwalter), altägyptischer Beamter, dessen Grab sich in el-Lischt befindet